Садо́вское сельское поселение — муниципальное образование в России:

 Садовское сельское поселение — входит в Красногвардейский район Республики Адыгея.
 Садовское сельское поселение — входит в Быковский район Волгоградской области.
 Садовское сельское поселение — входит в Аннинский район Воронежской области.
 Садовское сельское поселение — входит в Сарпинский район Калмыкии.
 Садовское сельское поселение — входит в Адыге-Хабльский район Карачаево-Черкесии.

 Садовское сельское поселение — входит в Новоспасский район Ульяновской области.

См. также 
 Каменно-Садовское сельское поселение — в Воронежской области.